Введенье — день русского народного календаря.

Введенье — название населённых пунктов:

Россия 
 Введенье — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Введенье — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Введенье — деревня в Молоковском районе Тверской области.
 Введенье — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Введение (значения)